Kartuzy (plaats), plaats in Polen
 Kartuzy (gemeente), gemeente in Polen
 Kartuzy (district), district in Polen